Astronaut bezeichnet:
 Raumfahrer 
 Astronaut (EP), ein Extended Play von Unheilig
 Astronaut (Sido-Lied), ein Lied von Sido und Andreas Bourani
 Astronaut (Unheilig-Lied), ein Lied von Unheilig
 Astronaut (Film), kanadischer Film aus dem Jahr 2019
 Der Astronaut (Loriot), ein Sketch von Loriot
 Der Astronaut (Roman), ein Roman von Andy Weir aus dem Jahr 2021